

Geografia
 Ghiacciaio Massey – ghiacciaio antartico nell'entroterra della costa di Borchgrevink, Terra della Regina Vittoria
 Isola Massey – isola disabitata del territorio di Nunavut, Canada
 Stondon Massey – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea dell'Essex

Persone
 Anna Massey – attrice britannica
 Bruno Félix Bianchi Massey – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Chandler Massey – attore statunitense
 Christopher Massey – attore statunitense
 Cleo Massey – attrice e regista televisiva australiana
 Daniel Massey – attore britannico
 Edith Massey – attrice e cantante statunitense
 Ilona Massey – attrice cinematografica e televisiva ungherese
 Jeremiah Massey – cestista statunitense naturalizzato macedone
 Kelly Massey – velocista britannica
 Kyle Massey – attore statunitense
 Kyle Dean Massey – attore e cantante statunitense
 Lew Massey – cestista statunitense
 Raymond Massey – attore canadese
 Sujata Massey – scrittrice statunitense d'origine britannica
 Vikrant Massey – attore indiano
 Vincent Massey – avvocato, diplomatico e politico canadese
 William Massey – politico neozelandese

Altro
 14420 Massey – asteroide della fascia principale
 Massey Ferguson – azienda produttrice di macchine agricole
 Massey Hall – sala concerti-teatro situata a Toronto, Canada